Jan-Baptist of Jan Baptist is een Belgische en Nederlandse voornaam die verwijst naar Johannes de Doper. Volgende personen dragen deze naam: 

 Jan-Baptist Abbeloos, Belgisch priester
 Jan Baptist Buelens, Belgisch polemist
 Jan Baptist Cogels, Belgisch koopman
 Jan-Baptist Daveloose, Belgisch kunstschilder
 Jan Baptist David, Belgisch kanunnik
 Jan Baptist de Castillion, Belgisch bisschop
 Jan Baptist Herregouts, Belgisch kunstschilder
 Jan-Baptist Hofman, Vlaams dichter
 Jan Baptist Kobell, Nederlands kunstschilder 
 Jan-Baptist Sophie, Belgisch abt
 Jan-Baptist van Brouchoven, Nederlands politicus
 Jan Baptist van de Woestijne, Belgisch grootgrondbezitter
 Jan Baptist van Son, Nederlands politicus
 Jan Baptist Verlooy, Nederlands jurist
 Jan Baptist Verrijt, Nederlands componist
 Jan Baptist Weenix, Nederlands kunstschilder
 Jan-Baptist Xavery, Vlaams beeldhouwer

Zie ook 
Jean-Baptiste
Johann Baptist
John Baptist
Juan Bautista

Jongensnaam